Округ Огаста () располагается в США, штате Виргиния. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 73 750 человек. Был образован в 1738 году, получил своё наименование в честь британской принцессы Августы Саксен-Готской.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 515 км², из которых 2 505 км² суша и 10 км² или 0,4 % это водоемы.

Соседние округа 

 город Staunton, Virginia — анклав
 город Waynesboro, Virginia — анклав
 Пендлтон (Западная Виргиния) — север
 Рокингем (округ, Виргиния) — северо-восток
 Албемарл (Виргиния) — восток
 Нельсон (Виргиния) — юго-восток
 Рокбридж (Виргиния) — юго-запад
 Бат (Виргиния) — запад
 Хайленд (Виргиния) — северо-запад

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 65 615 жителей в составе 24 818 домашних хозяйств и 18 911 семей. Плотность населения составляет 26 человек на км². На территории округа насчитывается 26 738 жилых строений, при плотности застройки 11 строений на км². Расовый состав населения: белые — 95,02 %, афроамериканцы — 3,6 %, коренные американцы (индейцы) — 0,15 %, азиаты — 0,28 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,32 %, представители двух или более рас — 0,61 %. Испаноязычные составляли 0,94 % населения независимо от расы.

В составе 33 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 63,7 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,6 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 23,8 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 20,1 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,1 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,56 человека, и средний размер семьи 2,94 человека.

Возрастной состав округа: 23,7 % моложе 18 лет, 6,9 % от 18 до 24, 29,8 % от 25 до 44, 26,8 % от 45 до 64 и 12,8 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 101,1 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 99,8 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 43 045 USD, на семью — 48 579 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 577 USD против 24 233 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 744 USD. Около 4,2 % семей и 5,8 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 6,4 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,6 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Огаста, штат Вирджиния 
 Округ Огаста, штат Вирджиния на странице сайта www.dmoz.org
 Генеалогические факты округа Огаста, штат Вирджиния 
 Исторические и генеалогические ресурсы (включая карты) округа Огаста, штат Вирджиния
 История округа Огаста, штат Вирджиния 

Округа Виргинии